Да́йро Маури́сио Море́но Гали́ндо (; 16 сентября 1985, Эль-Эспиналь, Толима) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлетико Букараманга». Выступал за сборную Колумбии.

Клубная карьера 

Дайро выпускник футбольной академии клуба «Онсе Кальдас». В 2003 году он дебютировал за основную команду в колумбийской Серии А. В том же году он стал чемпионом Колумбии, правда, его вклад в победу был минимальным, так как он не являлся футболистом основного состава. В 2004 году в составе своего клуба Морено выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В начале 2007 года он перешёл в бразильский «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. За новый клуб он сыграл 2 матча и забил гол в матче против «Фигейренсе», после чего вернулся обратно в «Онсе Кальдас».

В конце 2007 года Морено покинул Колумбию и заключил контракт с румынским «Стяуа». Сумма трансфера составила 2 млн евро. В новом клубе он воссоединился со своими соотечественниками Пепе Морено и Робинсоном Спата. 24 февраля 2008 года в матче против «Политехники» он дебютировал в чемпионате Румынии. 3 августа в поединке против «Брашова» Дайро забил свой первый гол за «Стяуа». В 2009 году Морено был переведен в дубль.

В 2010 году Дайро вернулся в «Онсе Кальдас». Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. 25 марта в матче против «Мильонариос» он дебютировал за команду в этом же матче он отметился первым голом. После возвращения на родину к Морено вернулись его бомбардирские навыки. В своём первом сезоне он забил 20 мячей и помог своей команде выиграть чемпионат.

2 июня 2011 года Дайро перешёл в мексиканскую «Тихуану». Сумма трансфера составила 2,5 млн долларов. 31 июля в матче против «Монтеррея» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом поединке Морено забил свой первый гол, но его команда крупно уступила. Проведя полгода в Мексике, в начале 2012 года Дайро в третий раз вернулся в «Онсе Кальдас», на этот раз на правах аренды.

Летом 2012 года Морено перешёл в «Атлетико Хуниор». 5 августа в матче против «Реал Картахена» он дебютировал в новой команде. 12 августа в поединке против «Депортиво Пасто» Дайро забил свой первый гол.

В 2017 году Морено перешёл в сильнейший на тот момент клуб Южной Америки «Атлетико Насьональ». 10 февраля в матче против «Атлетико Букараманга» он дебютировал за новый клуб. 13 февраля в поединке против «Рионегро Агилас» Дайро сделал «дубль», забив свои первые голы за «Атлетико Насьональ».

18 декабря 2018 года Морено присоединился к аргентинскому «Тальерес» на два года.

Международная карьера 
2 марта 2006 года в товарищеском матче против сборной Венесуэлы Дайро дебютировал в сборной Колумбии. 20 ноября 2007 года в поединке отборочного турнира Чемпионата Мира 2010 против сборной Аргентины Морено забил свой первый гол за национальную команду, который принес победу его сборной.

В составе национальной команды он принимал участие в Кубке Америки 2011 года. На турнире он сыграл в матче против сборных Коста-Рики, Аргентины, Боливии и Перу.

Летом 2016 года Морено во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Перу и Коста-Рики.

Голы за сборную Колумбии

Достижения 
Командные

 «Онсе Кальдас»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2003
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2010
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2004

 «Атлетико Насьональ»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2017
 Обладатель Рекопы — 2017

 Колумбия
  Кубок Америки — 2016

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Чемпионата Колумбии (7) — Финалисасьон 2007, Финалисасьон 2010, Финалисасьон 2013, Апертура 2014, Апертура 2017, Финалисасьон 2017
 Лучший бомбардир Чемпионата Мексики — Апертура 2016

Примечания

Ссылки 
 Dayro Moreno’s career — Romaniansoccer.ro

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»